Hierba lobera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus ladanifer; o
 el nombre común de la planta Cistus salviifolius.